Loveland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Loveland (Colorado)
 Loveland (Iowa)
 Loveland (New York)
 Loveland (Ohio)
 Loveland (Oklahoma)
 Loveland (Tennessee)
 Loveland (Washington)
 Loveland Heights (Colorado)
 Loveland Park (Ohio)
 Loveland Township (Tillman County, Oklahoma)

in Kanada:
 Loveland (Ontario)

geographische Formation:
 Loveland Pass (Colorado)
 Loveland Bay Provincial Park in British Columbia, Kanada

Sonstiges:
 Lovelandtown Bridge, New Jersey
 Loveland (Band), Disco-House-Band – Let the Music (Lift You Up), 1994
 Loveland (Album), von John Sykes